Сомна́мбула (от  — «сон» и ambulo — «передвигаюсь») — человек, подверженный сомнамбулизму.

В культуре 
 «» — пьеса Эжена Скриба (Париж, 1819).
 «Сомнамбула» — балет Жан-Пьера Омера на музыку Фердинана Герольда (Париж, 1827).
 «Сомнамбула» — опера Винченцо Беллини на либретто Феличе Романи (Милан, 1831).
 «» — балет Джоржа Баланчина на музыку Витторио Риети на темы из опер Беллини (Нью-Йорк, 1946).
 «Сомнамбула» — художественный фильм Алексея Смирнова (Россия, 2012).
 «Сомнамбула» — студийный альбом российской панк-рок группы «Бригадный подряд» (2013).
 «Сомнамбула» — студийный альбом белорусской рок группы
«Nizkiz» (2019).